Инжинириум МГТУ им. Н. Э. Баумана или Инжинириум — сеть образовательных центров для школьников с 1 по 11 класс, включающая Центр детского инновационного творчества (ЦМИТ) и два технопарка, а также разветвленная сеть из более чем 150 филиалов в Москве и в Санкт-Петербурге. Открытие состоялось в апреле 2016 года в МГТУ имени Н. Э. Баумана. Первое занятие для школьников по композитным материалам провела министр образования Ольга Васильева, изготовив хоккейную клюшку.

Деятельность центра 
Центр является одним из проектов МИЦ «Композиты России», образованным с целью подготовки нового поколения молодых инженеров. Преподавателями центра являются студенты, аспиранты и выпускники МГТУ имени Н. Э. Баумана. Среди деятельности выделяются:
 Подготовка детей более чем по 20 направлениям, в том числе: 3D-моделирование, промышленный дизайн, LEGO-робототехника, «курс молодого инженера», биотехнологии, Scratch-программирование, хайтек, инженерный бизнес и менеджмент, композиционные материалы.
 Разрабатывает детские интерактивные книги сказок для платформ iOS, Android и Windows.
 Организует инженерные интенсивы, мастер-классы и каникулярные лагеря (так называемая летняя инженерно-техническая практика) с курсами физической подготовки на площадках Спорткомплекса МГТУ и работа над междисциплинарными проектами и экскурсии в научно-образовательные центры МГТУ. В лагеря могут попасть ученики с хорошими оценками по техническим дисциплинам средней школы (математика, физика, химия, информатика).

Проект «Инжинириум МГТУ им. Н. Э. Баумана» действует в ряде школ и детских садов Москвы и Подмосковья, один из первых участников — школа № 1374 (Северо-Восточный административный округ г. Москвы).

Структура

Технопарки «Инжинириум» 
Молодежные технопарки «Инжинириум МГТУ им. Н. Э. Баумана» были открыты при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Работают при содействии Департамента образования города Москвы, Министерства экономического развития Российской Федерации и Агентства Инноваций города Москвы. Представляют собой высокотехнологичные площадки для развития научно-технического и инженерного потенциала учащихся средних и старших классов московских школ и студентов. Располагаются в Басманном (м. Бауманская) и Войковском (м. Водный стадион) районах. Направления — композитные технологии (Бауманский) и робототехника (на Водном стадионе).

При технопарках действуют четыре лаборатории следующих профилей: нанотехнологии и композиционные материалы, космические летательные аппараты, 3D-технологии и робототехника.

ЦМИТ 
Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Инжинириум МГТУ им. Н. Э. Баумана» открыт в 2016 году при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и ряда госструктур (Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Агентство Инноваций города Москвы и Московский композитный кластер).

Список достижений учащихся

2016 год 
 Composite Battle — 1-е место (новички).

2017 год 
 Новаторские Гонки — 1-е место (на самодельных санях)

2018 год 
 WorldSkills Junior:
 Отборочный этап — 1-е место (Технологии композитов)
 Основная категория — 3-е место (Технолоогии композитов), 2-е место (Лазерные технологии)
 Юниоры — 3-е место (Технолоогии композитов)
 Кубок имени Ю. А. Гагарина по ракетомодельному спорту:
 1-е место (личный зачёт)
 3-е место (общекомандный зачёт)
 Всероссийский конкурс научно-технического творчества ШУСТРИК — 1-е место (ИТ-технологии)

Представители участвовали в научно-инженерной выставке «Политехника».

2019 год 
 Всероссийская олимпиада по креативному программированию «Заврики» — 1-е место
 WorldSkills Junior:
 3-е место (Инженерия космических систем, Холодильная техника, Технологии композитов, лазерные технологии)
 Всероссийский конкурс научно-технического творчества ШУСТРИК — 1-е место (Композиционные материалы)
 Открытое первенство Москвы по ракетостроению — 3-е место (ракеты класса S4 / ракетопланы
 I Фестиваль детских технопарков

2020 год 
 Программа «Курс молодого инженера» — 19 марта 2020 года решением Правительства Москвы включена в список 11 практик, демонстрируемых на выставке в рамках федерального проекта «Кадры цифровой экономики»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте МГТУ
 

Образование в России
МГТУ